

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Noj“ beginnt.

Noj 



Noja 
 Noja, Simona (* 1968), rumänische Tänzerin und Tanzpädagogin

Noji 
 Noji, Józef (1909–1943), polnischer Langstreckenläufer
 Nojima, Kazushige (* 1964), japanischer Spieleentwickler
 Nojima, Ryō (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Nojima, Yasuzō (1889–1964), japanischer Fotograf
 Nojiri, Tomoki (* 1989), japanischer Automobilrennfahrer
 Nojirino, Masayo (* 1990), japanische Badmintonspielerin